Juan Pablo García (né en 1981), joueur de football mexicain ;
  (né en 1987), pilote automobile mexicain